O Capital social nacional representa o controle/participação da economia mista acionária do Estado e/ou sindicatos no setor capitalista, sendo um dos mais clássicos a Petrobrás, embora possa fazer contratos ou facilitar a arbitragem privada com outros entes privados. As bases intelectuais dessa prática surgiram na Primavera dos Povos., e por vezes essa técnica vem com a intenção social de voltar na época que o capitalismo selvagem era a alternativa social menos impotente, ou seja - antes dos sindicatos - e de descentralizar a seguridade social para que ela se enraíze em todos os perfis sociais que justificadamente podem ser segmentados e facilita a lavagem de dinheiro e a sonegação com relação a direitos trabalhistas locais. Essa prática visa principalmente de planejar uma networking com o judiciário para manipular a interpretação da lei com respaldo de ONG'S internacionais.

Ver também 

 Capital social
 Crise de liquidez chinesa

Economia